Poșta ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Poșta (Cilibia), Dorf im Kreis Buzău
Poșta (Topliceni), Dorf im Kreis Buzău
Poșta (Galați), Dorf im Kreis Galați
Poșta (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
Poșta (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
Poșta (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea

Poșta Câlnău, Gemeinde im Kreis Buzău
Poșta Elan, Dorf im Kreis Vaslui
Poșta Veche, Dorf im Kreis Mehedinți